MIA может означать: 

 Марксистский интернет-архив
 Код ИАТА аэропорта Майами
 M.I.A. (певица)